Adriano Lualdi (1885 - 1971), compositeur et chef d'orchestre italien ;
 Alessandro Lualdi (1858 - 1927), cardinal italien ;
 Antonella Lualdi (1931 -), actrice italienne ;
 Valerio Lualdi (1951 -), coureur cycliste italien.

Aéronautique 
 Aer Lualdi fabricant italien d’hélicoptères, dont la production comprend, entre autres : 
 le Lualdi ES 53
 l'Aer Lualdi L.55
 Aer Lualdi L.59